Dominic steht für:

 Schreibvariante des männlichen Vornamens Dominik
 Operation Dominic, eine Reihe von Kernwaffentests im Jahr 1962

Siehe auch:
 Dominick
 Domenik